Póvoa é uma pequena localidade portuguesa da freguesia de Macinhata do Vouga, do concelho de Águeda e Distrito de Aveiro.

Aldeias do Distrito de Aveiro
Macinhata do Vouga